Die Saison 2002/03 war die siebte Spielzeit der British National League, der zweithöchsten britischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden die Coventry Blaze.

Hauptrunde

Playoffs

Gruppe A

Gruppe B

Halbfinale 
 Coventry Blaze – Guildford Flames 4:2, 5:1
 Cardiff Devils – Dundee Stars 5:3, 3:4 n. V.

Finale 
 Coventry Blaze – Cardiff Devils 3:2, 2:1

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

2002
Eishockeysaison 2002/03